Roland Gutsch ist der Name folgender Personen:
* Roland Gutsch (Projektmanager) (1925–2009), deutscher Projektmanager
 Roland Gutsch (Schriftsteller) (* 1961), deutscher Schriftsteller